Герой нашего времени:

 «Герой нашего времени» — роман М. Ю. Лермонтова.
 «Герой нашего времени» — 2-серийная экранизация одноимённого романа М. Ю. Лермонтова 1967 года.
 «Герой нашего времени» — 8-серийная экранизация одноимённого романа М. Ю. Лермонтова 2006 года.
 «Герой нашего времени» — балет Ильи Демуцкого в двух действиях.